Europamästerskapet i korfball 2002 var det andra europamästerskapet i korfball och spelades i Katalonien 31 mars–7 april 2002.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Kvalificeringsmatcher för andra omgången

Andra gruppspelet

Grupp C

Grupp D

Grupp E (placeringsmatcher 7-10)

Placeringsmatcher

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Match om förstaplats

Slutställning

Källor
ikf.org

2002
2002 i Katalonien
Sportåret 2002
Sportevenemang i Katalonien
Korfball i Katalonien